Mbo ist:
 Mbo (Nigeria), eine Local Government Area in Nigeria
 Mbo (Volk), eine Ethnie in Kamerun
 Mbo (Sprache, Kamerun), eine Bantusprache in Kamerun
 Mbo (Sprache, Demokratische Republik Kongo), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Mbo ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Alba Mbo Nchama (* 2003), Sprinterin aus Äquatorialguinea

MBO ist die Abkürzung für:

 Management-Buy-out, eine besondere Form eines Unternehmensankaufs durch das eigene Management
 Management by Objectives, eine Methode aus der Betriebswirtschaftslehre
 Max-Beckmann-Oberschule, eine Berliner Gesamtschule
 Middelbaar beroepsonderwijs, eine Stufe im Bildungssystem in den Niederlanden
 Mountainbike-Orienteering
 4MBO International Electronic AG, siehe Medion
 Musterbauordnung, siehe Bauordnungen (Deutschland)#Musterbauordnung
 Musterberufsordnung der deutschen Ärzteschaft

Abkürzung